Екатери́на Красно́ва:
 Краснова, Екатерина Андреевна (урождённая Бекетова; 1855—1892) — русская поэтесса, писательница, переводчица.
 Краснова, Екатерина Сергеевна (род. 1988) — чемпионка Европы по борьбе.